Localidades
Barry (Illinois)
Barry (Minnesota)
Barry (Texas)

Desambiguação